Bonifácio foi o cognome escolhido por vários Papas Católicos: 

 042  São Bonifácio I ~ (418-422)
 055  Papa Bonifácio II ~ (530-532)
 066  Papa Bonifácio III ~ (607)
 067  São Bonifácio IV ~ (608-615) O.S.B.
 069  Papa Bonifácio V ~ (619-625)
 113  Papa Bonifácio VI ~ (896)
 195  Papa Bonifácio VIII ~ (1294-1303)
 206  Papa Bonifácio IX ~ (1389-1404)

Há também antipapas com o nome Bonifácio:
 Antipapa Bonifácio VII ~ (974; 984-985)

Desambiguações de papas